De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1979 bij de mannen werden voor de 78e keer gehouden. De als eerste geplaatste Zweed Björn Borg won het toernooi door in de finale de Paraguayaan Víctor Pecci sr. met 6-3, 6-1, 6-7 en 6-4 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Björn Borg (winnaar)
  Jimmy Connors (halve finale)
  Guillermo Vilas (kwartfinale)
  Vitas Gerulaitis (halve finale)
  Emilio Montano (eerste ronde)
  Harold Solomon (vierde ronde)
  Eddie Dibbs (kwartfinale)
  José Higueras (kwartfinale)

  Arthur Ashe (derde ronde)
  Brian Gottfried (derde ronde)
  José Luis Clerc (tweede ronde)
  Wojtek Fibak (vierde ronde)
  Manuel Orantes (vierde ronde)
  Tim Gullikson (vierde ronde)
  Corrado Barazzutti (derde ronde)
  Adriano Panatta (derde ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

ITF-toernooi in 1979
Roland Garros